Wahlkreis Pankow steht für folgende Abgeordnetenhauswahlkreise in Berlin:

 Wahlkreis Pankow 1
 Wahlkreis Pankow 2
 Wahlkreis Pankow 3
 Wahlkreis Pankow 4
 Wahlkreis Pankow 5
 Wahlkreis Pankow 6
 Wahlkreis Pankow 7
 Wahlkreis Pankow 8
 Wahlkreis Pankow 9